Parque América pode referir-se a:

 Parque América (São João da Madeira) — Centro Comercial em São João da Madeira no distrito de Aveiro, Portugal
 Parque América (Bairro de São Paulo) — Bairro pertencente ao distrito de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos